Hydrocotyle macrocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Achille Richard. Hydrocotyle macrocarpa ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
macrocarpa